Kaltenberger Mühle ist der Name folgender Wassermühlen:

 Kaltenberger Mühle (Mömbris), beim Dorf Kaltenberg im Mömbriser Ortsteil Schimborn im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kaltenberger Mühle, alter Name der Komericher Mühle im Stadtteil Brand in Aachen in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen